Ива́н Зо́тов:
 Зотов, Иван Никитич (ум. не позже 1723) — переводчик.
 Зотов, Иван Семёнович (1919—1982) — механик-водитель танка, гвардии старший сержант. Герой Советского Союза.
 Зотов, Иван Степанович (1903—1963) — советский дипломат.